Riders on the Storm (band), een band met leden van The Doors
Riders on the Storm (single), een single van The Doors
Riders on the Storm (boek), een boek geschreven door voormalig drummer John Densmore over zijn tijd bij de groep The Doors